Het Eredivisie (basketbal)-seizoen 2002–03 was het 52e seizoen van de Nederlandse basketbaleredivisie. Hierin werd gestreden om het 56e Nederlands kampioenschap basketbal. 

EiffelTowers Nijmegen won het landskampioenschap.

Teams

Regulier seizoen

Elite A

Elite B

Playoffs

Individuele prijzen
Meest Waardevolle Speler:  Joe Spinks (Ricoh Astronauts)
Coach van het Jaar:  Toon van Helfteren (EBBC Den Bosch)
Rookie of the Year:  Kees Akerboom jr. (EBBC Den Bosch)
Statistical Player of the Year:  Travis Reed (EBBC Den Bosch)

2002-03
Basketbal in 2002
Basketbal in 2003